De maat voor de hoeveelheid opgeloste suiker in vruchtensap, zie Brix-waarde
 Een plaats in het department Manche in Frankrijk, zie Brix (Manche)
 een computerspel, zie Brix (computerspel)
 Speelgoed, bouwkit met zelf te maken gipsen bouwsteentjes.
 Bier, zie Brix (Bier)